

Plaats
Selbach (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Selbach (Sieg), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Persoon
 Bertha Selbach, zie Turnen op de Olympische Zomerspelen 1952
 Catharina Selbach, zie Turnen op de Olympische Zomerspelen 1952
 Jopie Selbach (1918-1998), Nederlands Olympisch zwemster
 Emile Selbach (1886-1914), Nederlands hotelier
 Peter Selbach (1957), Nederlands profvoetballer
 Toetie Selbach (1934), Nederlandse Olympisch gymnaste op Engelstalige wikipedia
 Tootje Selbach (1928), Nederlandse Olympisch gymnaste op Engelstalige wikipedia

van Selbach
 Johan van Selbach (1483-1563), kastelein van Coevorden en bestuurder van Drenthe

Overig
 John Selbach Museum, Maaseik